Ruševica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cetingrad, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 65 stanovnika te 34 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji